Vénus (planeta), por vezes chamado de estrela da manhã
Estrela da manhã (arma), um armamento medieval
Estrela da Manhã (1950), filme com Paulo Gracindo e músicas de Dorival Caymmi
L'Étoile du jour, filme francês de 2012 traduzido no Brasil como Estrela da manhã
Estrela da Manhã (livro), obra poética de Manuel Bandeira

Desambiguações de artes